Ludwig Andreas Khevenhüller, Graf von Aichelberg-Frankenburg (30 de noviembre de 1683 - 26 de enero de 1744) fue un mariscal de campo austríaco quien provenía de una familia originalmente de Franconia que se había establecido en Carintia.

Carrera 
Vio servicio activo por primera vez a las órdenes del Príncipe Eugenio de Saboya en la Guerra de Sucesión Española y para 1716 recibió el mando del propio regimiento de dragones del Príncipe Eugenio. Se distinguió en las batallas de Peterwardein (5 de agosto de 1716) y Belgrado (1717), y en 1723 se convirtió en General-Feldwachtmeister (equivalente a mayor general), en 1726 Coronel-Propietario de un regimiento de Dragones y en 1733  Feldmarschalleutnant (equivalente a teniente-general).

En 1734 la Guerra de Sucesión Polaca lo llevó de nuevo sobre el terreno. Estuvo presente en la batalla de Parma (29 de junio de 1734), donde el Conde Mercy, el comandante austríaco, fue muerto, y tras la muerte de Mercy asumió el mando del ejército en Italia hasta la llegada del Mariscal de Campo Königsegg bajo cuyas órdenes se distinguió de nuevo en la batalla de Guastalla (19 de septiembre de 1734). Estuvo una vez más al mando durante las operaciones que siguieron a la batalla, y su estrategia habilidosa le mereció alcanzar el grado de General de Caballería. Continuó con el empleo militar y diplomático en Italia hasta el fin de la guerra.

En 1737 Khevenhüller fue nombrado Mariscal de Campo, siendo recomendado por el Príncipe Eugenio a su soberana como el mejor general en el servicio. Su mayor hazaña en la Guerra Turca, que pronto siguió a su promoción, fue en la batalla de Radojevatz (28 de septiembre de 1737), donde se abrió paso a través de un ejército turco muy superior. En 1738/9 Khevenhüller se enfrentó con severas restricciones presupuestarias con un elaborado esquema de reducción del ejército. Esto tuvo éxito, lo que llevó a su designación como comandante en jefe de la guarnición en Viena.

Khevenhüller se superó a sí mismo en la Guerra de Sucesión Austríaca. Como comandante en jefe del ejército en el Danubio no solo expulsó a los invasores franceses y bávaros de Austria en pocos días de rápida marcha y agudos enfrentamientos (enero de 1742), sino que invadió el sur de Baviera, capturó Múnich, y forzó a un gran cuerpo francés en Linz a rendirse. Más tarde en el verano de 1742, con fuerzas inadecuadas a su disposición, tuvo que evacuar sus conquistas, pero en la siguiente campaña, ahora subordinado al Príncipe Carlos de Lorena, Khevenhüller reconquistó el sur de Baviera, y en junio forzó al emperador a concluir la desfavorable Convención de Nieder-Schönfeld. Desaprobó el avance más allá del Rin que siguió a estos éxitos, y los hechos demostraron que sus temores estaban justificados, ya que los austríacos tuvieron que retroceder desde el Rin a través de Franconia y Brisgovia. Khevenhüller, sin embargo, condujo la retirada con admirable destreza.

A su retorno a Viena, María Teresa condecoró al mariscal de campo con la Orden del Toisón de Oro. Murió repentinamente en Viena el 26 de enero de 1744.

Manuales de instrucción militar 
Khevenhüller escribió varias obras de instrucción para oficiales y soldados: (Des G. F. M. Grafen von Khevenhüller Observationspunkte für sein Dragoner-Regiment (1734 y 1748) y un règlement para la infantería (1737)), y dos importantes obras sobre la guerra en general, Kurzer Begriff aller militärischen Operationen (Viena, 1756; versión francesa, Maximes de guerre, París, 1771); e "Ideen vom Kriege," publicada póstumamente en Mittheilungen des k. und k. Kriegsarchiv, Neue Folge 7-8 (1893-4): 286-441 and 319-97.

Ancestros

Referencias 
Constantin von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Vienna 1856 - 1891.

Nacidos en Linz
Mariscales de campo de Austria
Católicos de Alemania
Católicos de Austria
Condes de Austria
Personas de la guerra de sucesión austríaca
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Fallecidos en Viena
Militares del Sacro Imperio Romano Germánico